Шепетовский:

 Шепетовский, Виталий Витальевич (род. 1983) — белорусский футболист, полузащитник.
 Шепетовский, Иван Владиславович — командир полка, участник Первой мировой войны, полковник.

См. также 
 Шепетовский округ 
 Шепетовский район 
 Шепетовский укреплённый район
 Шепетовская